Greg Smith puede hacer referencia a:

 Gregory Darnell Smith, exjugador de baloncesto estadounidense.
 Gregory "Greg" Smith, jugador de baloncesto estadounidense.
 Greg Smith, exatleta y jugador de rugby australiano.
 Gregory Smith, actor y director canadiense nacionalizado estadounidense.
 Greg Smith, bajista estadounidense.